Osoby o tym nazwisku:
 Abram Rundstein – żydowski przemysłowiec, społecznik, działacz oświatowy
 Majer Rundstein – polski polityk
 Szymon Rundstein – polski prawnik